Karhuselkä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karhuselkä (del av en sjö), Lappland, 
 Karhuselkä (sjö), Kajanaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar